Kabinett Nasser steht für folgende Regierungen Ägyptens:
 Kabinett Nasser I
 Kabinett Nasser II (1954 bis 1958)
 Kabinett Nasser III